Per Medveščak Zagabria si possono intendere due squadre sportive:

Klub hokeja na ledu Medveščak, squadra di hockey su ghiaccio
Rukometni klub Medveščak, squadra di pallamano